

Música 
 Cómplices, duet musical gallec.
 Cómplices (àlbum de Cómplices)
 Cómplices (àlbum de Luis Miguel)
 Cómplices (àlbum de Chicuelo)
 Cómplices (àlbum de Pedro Aznar)

Cinema i televisió 
 Cómplices (telenovel·la xilena)
 Cómplices (telenovel·la colombiana)
 Cómplices (telenovel·la espanyola)
 Cómplices (pel·lícula)

Literatura 
 Cómplices, llibreria LGBT de Barcelona.